

Települések
 Putna, település Romániában, Krassó-Szörény megyében
 Putna, település Romániában, Suceava megyében
 Putna, település Romániában, Vrancea megyében

Folyó
 Putna: folyó Romániában, Vrancea megyében, a Szeret folyóba torkollik.